Roberts Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roberts Building (Great Falls, Montana), NRHP-ID 85002165
 Roberts Building (Nacogdoches, Texas), NRHP-ID 92000016